Wroughton steht für:

 Wroughton, einen Ort im Borough of Swindon, England
 Robert Charles Wroughton (1849 – 1921), britisch-indischer Forstbeamter und Zoologe